Walnut Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Hill (Alabama)
 Walnut Hill (Arkansas)
 Walnut Hill (Florida)
 Walnut Hill (Illinois)
 Walnut Hill (Kentucky)
 Walnut Hill (Louisiana)
 Walnut Hill (Maine)
 Walnut Hill (Massachusetts)
 Walnut Hill (Pennsylvania)
 Walnut Hill (Tennessee)
 Walnut Hill (Virginia)
 Walnut Hill (West Virginia)

Walnut Hill steht für:
 Walnut Hill Diversion, Bahnstrecke in Maine, siehe Bahnstrecke Cumberland Center–Bangor #Walnut Hill Diversion

Siehe auch:
 Walnut Hill Historic District